izlandi nyelv
 izlandiak (nép)
 izlandiak (személyek)

Lásd még 
 Izland (kategória)
 Izland (ország)